Кабир () — село в Курахском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Кабир как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено на реке Курах в 22 км к юго-востоку от районного центра с. Курах.

Население 

Моноэтническое лезгинское село.

Примечания 

Муниципальные образования Курахского района
Сельские поселения Дагестана